Alberto Boccardi (Trieste, 1850-1921), scrittore.
 Angelo Boccardi (Lodi, 1928), calciatore.
 Francesco Boccardi, miniatore
 Giacinto Boccardi, variante di Giacinto di Pietro Bobo o Giacinto Bobone, nome al secolo di Papa Celestino III (Roma, 1106 ca. – ivi, 1198), .
 Giovanni Boccardi (astronomo), (Castelmauro, 20 giugno 1859 – Villetta, 24 ottobre 1936), astronomo e matematico.
 Giovanni Boccardi, Firenze, 1460 – 1º marzo 1529, miniatore
 Giuseppe Boccardi (Castelmauro, 1857 – ?), medico.
 Michele Boccardi, politico italiano 
 Leo Boccardi, (San Martino in Pensilis, 1953), nunzio apostolico e arcivescovo cattolico
 Louis Boccardi (New York, 1930 ca.), giornalista statunitense e presidente e CEO della Associated Press.
 Sandro Boccardi, poeta italiano
 Vito Cesare Boccardi (Molfetta, 1835-1888), intellettuale e imprenditore.
 Vittore Boccardi, presbitero e giornalista italiano